Marie de Bourbon ist der Name folgender Personen:

* Marie de Bourbon-Saint-Pol (1539–1601), Gräfin von Saint-Pol, Herzogin von Estouteville, Regentin von Neuenburg
 Marie de Bourbon, comtesse de Soissons (1606–1692), französische Aristokratin
 Marie Anne de Bourbon (1666–1739), Fürstin von Conti
 Marie Gabrielle Éléonore de Bourbon-Condé (1690–1760), Äbtissin von Saint-Antoine-des-Champs
 Marie Thérèse de Bourbon-Condé (1666–1732), Fürstin von Condé